Studenti Associati Campus Savona, Associazione studentesca all'interno del Campus Universitario di Savona.
Suzuki Advanced Cooling System, ovvero Sistema avanzato di raffreddamento Suzuki, un sistema di raffreddamento per motori a 4 tempi.
Sportello per l'Arte Contemporanea in Sicilia, galleria e archivio d'arte contemporanea siciliana di Palazzo Riso.